Il doppio del torneo di tennis Kuala Lumpur Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Joshua Eagle e Andrew Florent che hanno battuto in finale Marius Barnard e Joost Winnink 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Kent Kinnear /  Kenny Thorne (semifinali)
 Donald Johnson /  Richard Matuszewski (primo turno)

 Johan De Beer /  John-Laffnie de Jager (quarti di finale)
 Andrew Kratzmann /  Patrick Rafter (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Kuala Lumpur Challenger 1993